Ди́а Алди́н На́фи Хаса́н (1 июля 1941, Багдад, Ирак) — иракско-российский филолог, переводчик русской литературы на арабский язык, общественный деятель. Вице-президент Иракской ассоциации выпускников советских и российских вузов, основатель и директор Центра российско-иракских исследований ВГУ. Учредитель Премии имени Науара за укрепление российско-иракского диалога.

Биография 
Диа Нафи Хасан родился в 1 июля 1941 года в Багдаде. В 1959 году стал одним из первых иракских студентов МГУ им. М. В. Ломоносова, затем учился в Парижском университете во Франции, где в 1971 году получил степень доктора по русской филологии.

В 1975–1984 годах был заведующим кафедрой русского языка в Багдадском университете, получил звание профессора русской литературы. В 2003 избран деканом факультета языков. В 2007 уехал в Россию по приглашению Воронежского государственного университета. В 2008, выйдя на пенсию в Ираке, работал директором созданного им Центра российско-иракских исследований ВГУ. Работал внештатным журналистом газеты «Аль-Джумхурия», сотрудником русской передачи Багдадского радио, литературных журналов «Аль-Аклям» и «Аль-Такафа аль-Эджнабия» и главным редактором иракского журнала по лингвистике. Основатель и директор издательства «Науар»; почётный член Союза писателей России.

Автор книг «Русско-арабский политический словарь», «Учебник русского языка для иракских школ» в двух частях, «Учебное пособие по литературному чтению для арабских студентов русского отделения» и других книг, а также ряда научных статей по русской филологии. Опубликовал более 300 статей о русской и мировой культуре в иракских и арабских масс-медиа. Постоянный участник Международных конгрессов переводчиков художественной литературы, проводимых в Москве российским Институтом перевода.

В 2018 году проф. Диа Нафи Хасан учредил Премию имени Науара за укрепление российско-иракского диалога. Первым лауреатом премии стал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Живет во Владимире.

Ссылки 
 Некоторые публикации Д. Н. Хасана: http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&view=articles&id=3665
 Русско-арабский словарь русских пословиц и поговорок (автор — проф. Диа Нафи Хасан) в Российской государственной библиотеке https://search.rsl.ru/ru/record/01008961294
 «Бенефис Человека из Ирака». Репортаж о пресс-конференции Д. Н. Хасана в РИА Новости 22 декабря 2005 года http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=3634

 Первая Русско-арабская школа молодого переводчика с участием Д. Н. Хасана http://www.institutperevoda.ru/news/225468160/

 «Заместитель главы МИД РФ Богданов получил премию за укрепление российско-иракского диалога» (28 сентября 2018) https://tass.ru/obschestvo/5616488

 «Состоялась церемония вручения премии им. Науара за укрепление российско-иракского диалога (28 сентября 2018) https://muslim.ru/articles/287/22066/

Филологи Ирака
Переводчики Ирака
Родившиеся в Багдаде
Родившиеся в 1941 году
Персоналии по алфавиту